Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Збаразького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Кобилля Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
В архівних документах 1790 року згадується стара дерев’яна церква святого великомученика Юрія Переможця. Тоді у ній був чудотворний образ Богоматері з Дитям. За зціленням сюди приходило багато людей. У 1875 році в селі створено братство тверезості, про що свідчить пам'ятний хрест на честь скасування панщини.

Наприкінці XIX століття селяни вирішили збудувати новин храм. Коли звели стіни, старіший розібрали. З матеріалів колишнього звели шатрову дзвіницю. Для побудови нового храму споруджено невеличку цегельню.

Святиню збудували у 1885 році та освятили на Покрову Пресвятої Богородиці.

Цей день є відпустовим. Престіл освячено, як і в старій церкві — на честь святого великомученика Юрія Переможця. У 2000 році збудовано нову дзвіницю, облаштовано кам'яні сходи до дзвіниці та храму.

Парохи 
 о. Михайло Найко.

Див. також 
 Церква святого Юрія (УГКЦ)

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Кобилля
Церкви Святого Юрія